Bolaño är det spanska ordet för "stenkula (för en bombard)" och ett spanskt efternamn. Bland människor som burit efternamnet finns:

 Amancio Bolaño e Isla (1896–1971), mexikansk filolog
 Jorge Bolaño (f. 1977), colombiansk fotbollsspelare
 Roberto Bolaño (1953–2003), chilensk författare

Se även 
 Bolano (olika betydelser)
 Bolanos (olika betydelser)

Spanska efternamn